Katsumata peut faire référence à : 
 Makoto Katsumata (né en 1946), économiste japonais.
 Susumu Katsumata (1943-2007), auteur de mangas japonais.
 Shigeki Katsumata, personnage de Alive Last Evolution
 Tomoharu Katsumata, réalisateur japonais.